UMG steht als Abkürzung für:

 Universal Music Group, ein amerikanisches Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche
 Universität Magna Graecia, einer italienischen Universität in Catanzaro
 Universitätsmedizin Göttingen, eine Universitätsklinik in Deutschland
 Universitätsmedizin Greifswald, eine Universitätsklinik in Deutschland
 Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz, ein Gymnasium in Thüringen

UMG